Аурайя:

 Аурайя — город в индийском штате Уттар-Прадеш.
 Аурайя — округ в индийском штате Уттар-Прадеш.